Iwan Nikolajew () ist der Name folgender Personen:

* Iwan Fjodorowitsch Nikolajew (1890–1944), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Iwan Georgijewitsch Nikolajew (1922–1985), sowjetisch-russischer Generaloberst